Il singolare del torneo di tennis Khartoum International 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mike Estep che ha battuto in finale Thomaz Koch 6-4 6-7 6-4 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Khartoum International 1976